A Alvorada FM é uma estação de rádio brasileira, situada na cidade de Floriano, no estado do Piauí. Inaugurada no dia 3 de novembro de 1987 pelo senador João Lobo, é sintonizada no dial FM, através da frequência 96,7 MHz. A emissora é considerada a primeira rádio FM do interior do Piauí. Com uma potência de 0.2 kW, a emissora tem um alcance médio de 20 km.

Ver também 
 TV Alvorada do Sul

Ligações externas 
 

Estações de rádio do Piauí
Mídia de Floriano (Piauí)
Estações de rádio fundadas em 1987
Sistema Clube de Comunicação (Piauí)